Зонненштраль — фамилия:
 Зонненштраль, Георгий Александрович (1915—1993) — советский радиоинженер, руководитель разработки авиационных РЛС.
 Зонненштраль, Михаил Георгиевич (1956—1997) — советский и российский актёр и театральный режиссёр.